Il doppio del Copenaghen Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julian Knowle e Michael Kohlmann erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 7–5, 5–7, 6–2 contro Tomáš Cibulec e Pavel Vízner.

Teste di serie
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (campioni)
 Paul Hanley /  Nathan Healey (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Ota Fukárek (primo turno)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2003
ATP Tour 2003